

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 16, w tym 14 podstawowych
 Ogrodniki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Ogrodniki – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Ogrodniki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Ogrodniki – część wsi Strzyżewice w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Strzyżewice
 Ogrodniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mordy
 Ogrodniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów
 Ogrodniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz
 Ogrodniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże
 Ogrodniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski
 Ogrodniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew
 Ogrodniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Knyszyn
 Ogrodniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny
 Ogrodniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze
 Ogrodniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra
 Ogrodniki – część wsi Małe Raczki w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Ogrodniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Milejewo
Inne:
 Ogrodniki – część wsi Nowy Dwór w Polsce, położona w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Nowy Dwór; do 1919 samodzielna miejscowość.

Kolej w Polsce 
 Ogrodniki – przystanek kolejowy w Ogrodnikach, w województwie lubelskim

Miejscowości na Białorusi 
 Ogrodniki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Horodyszcze
 Ogrodniki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Sokołów
 Ogrodniki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Łyszczyce
 Ogrodniki – wieś w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego
 Ogrodniki – agromiasteczko w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego
 Ogrodniki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Batcze
 Ogrodniki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Krzywlany
 Ogrodniki – część wsi Żarnówka  w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Koniuchy
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie hożskim
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie kwasowskim
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie obuchowskim
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Dubrowna
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Honczary
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Tarnowszczyzna
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Dubno
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Piaski
 Ogrodniki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Gródek
 Ogrodniki – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Gródek.
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sielsowiecie Brolniki
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Werdomicze
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Pirogańce
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Gniezno
 Ogrodniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Roś
 Ogrodniki – wieś w obwodzie mińskim w rejonie rejonie stołpeckim
 Ogrodniki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki.

Miejscowości na Litwie 

 Ogrodniki – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Kozaczyzna.

Zobacz też 
 Przejście graniczne Ogrodniki-Lazdijai